

Cinema 
Old Enough – film del 1984 diretto da Marisa Silver

Musica 
 Old Enough – singolo dei Nickelback del 2000, dall'album The State
 Old Enough – traccia dell'album Consolers of the Lonely dei The Raconteurs del 2008
 Old Enough – traccia dell'album Balm in Gilead di Rickie Lee Jones del 2009, cantata da Ben Harper